Amerikai Egyesült Államok
Millen (Georgia)
Millen (Nyugat-Virginia)